Други Рим се може односити на:
 Константинопољ као Нови Рим. Константинопољ је био главни град и Римског и Византијског царства.
 Византијско царство као један од политичких насљедника Римског царства с тиме и античког Рима, Првог Рима.
 Папска држава као геополитички насљедник античког Рима, Првог Рима.